Guy Mannering steht für:

 Guy Mannering (Roman) (Guy Mannering, or the Astrologer), Roman von Walter Scott (1815)

Guy Mannering ist der Name folgender Personen:

 Guy Mannering (1862–1947), neuseeländischer Bergsteiger und Schriftsteller, siehe George Edward Mannering